Die Bezirksliga Potsdam 1980/81 war die 29. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

In den Finalspielen um die Bezirksmeisterschaft standen sich die beiden Vorjahresabsteiger aus der DDR-Liga Chemie Premnitz Sieger der Staffel Nord und Motor Babelsberg Sieger der Süd-Staffel gegenüber. Die Babelsberger setzen sich im Rückspiel erst nach Verlängerung durch und kehrten nach einjähriger Abwesenheit in die übergeordnete DDR-Liga zurück.

Absteiger in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln waren aus dem Norden nach einjähriger Zugehörigkeit die Zweitvertretung von Stahl Hennigsdorf und die BSG Motor Pritzwalk sowie aus dem Süden Vorjahresaufsteiger HSG Dynamo Potsdam und die ASG Vorwärts Bestensee. Nach dem sofortigen Abstieg von Vorjahresmeister Motor Süd Brandenburg aus der DDR-Liga, musste diesmal kein fünfter Absteiger aus der Bezirksliga ermittelt werden, da die BSG Traktor Dannenwalde/Vehlow als Sieger der Bezirksklassenstaffel A auf den Aufstieg in die Bezirksliga verzichtete. Demnach stiegen im Gegenzug zur Folgesaison drei Staffelsieger der Bezirksklasse und der Zweite der Staffel C die Bezirksliga auf. Dies waren die beiden Vorjahresabsteiger Aufbau Zehdenick (Staffel B) und die Zweitvertretung von Motor Babelsberg (Staffel D) sowie Bezirksliganeuling Ausbau Jüterbog (Staffel E). Da die Zweitvertretung von Chemie Premnitz als Sieger der Staffel C nicht aufstiegsberechtigt war, ging der freie Platz an die BSG Lokomotive Ketzin.



Staffel Nord

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 182 Spielen kamen 61.269 Zuschauer (ø 337 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 2.100 BSG Eintracht Alt Ruppin – BSG electronic Neuruppin (9. Spieltag)

Staffel Süd

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 182 Spielen kamen 32.312 Zuschauer (ø 178 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Heimkulisse (ø)
 8.800  (ø 677) BSG Motor Babelsberg

Endspiele um die Bezirksmeisterschaft 
Die beiden Staffelsieger ermittelten in Hin- und Rückspiel den Bezirksmeister. Das Hinspiel fand am Samstag, den 30. Mai 1981 vor 2.100 Zuschauern im Premnitzer Stadion der Chemiearbeiter statt. Die Tore erzielten in der 2. Halbzeit Klaus Rosin zur Führung für Babelsberg und zweimal Bernd Rosenberg in den letzten drei Minuten zum Sieg für Premnitz. Das Rückspiel stieg eine Woche später am Samstag, den 6. Juni 1981 vor 5.000 Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion von Babelsberg. Dort gingen die Gastgeber kurz vor der Halbzeitpause durch ein Eigentor von Ralf Goldmann in Führung. Nach zwölf Minuten in der 2. Halbzeit kamen die Premnitzer zum Ausgleich, nachdem Klaus Rosin das gleiche Malheur wie zuvor Goldmann passierte. Jener Rosin brachte dann Babelsberg dreizehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit durch einen verwandelten Freistoß in die Verlängerung. In dieser sicherte dann Routinier Wolfram Thomalla mit zwei Toren in der zweiten Halbzeit den Bezirksmeistertitel und die gleichzeitige Rückkehr in die DDR-Liga

|}

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

Potsdam
Fußballsaison 1980/81